

Persone 
 Corbin Reivers – attore, cantante e ballerino statunitense noto come Corbin Bleu
 David Reivers – attore statunitense, padre di Corbin

Altro 
 Border Reivers – razziatori attivi lungo il confine anglo-scozzese tra XIII e XVI secolo
 Border Reivers – squadra professionistica storica di rugby a 15

Pagine correlate 
 The Reivers